Luc-Olivier Merson – pittore
 Gregory Merson – pokerista
 Paul Merson – calciatore e allenatore